Кавские анналы лат. Annales Cavenses — написанные на латинском языке анналы монастыря Пресвятой Троицы в Кава-де-Тиррени. Охватывают период с 569 по 1315 гг. Содержат сведения главным образом по истории Италии и города Кава-де-Тиррени.

Издания 
 Annales Cavenses // MGH, SS. Bd. III. Hannover. 1839, p. 185-197.

Переводы на русский язык 
 Кавские анналы, Ч. 1 (569-1179) в переводе Е. А. Хвалькова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы